Die Saison 2017/18 der Hessenliga war die 40. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2016/17:
 Teutonia Watzenborn-Steinberg
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2016/17:
 SC Hessen Dreieich (Titelverteidiger)
 Rot-Weiss Frankfurt
 FC Bayern Alzenau
 Borussia Fulda
 SV Rot-Weiß Hadamar
 TSV Lehnerz
 KSV Baunatal
 OSC Vellmar
 FSC Lohfelden
 FC Ederbergland
 SC Viktoria Griesheim
 SV Steinbach
 die Meister (oder bestplatzierten Anwärter) der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2016/17:
 Nord: SV Buchonia Flieden
 Mitte: SC Waldgirmes
 Süd: VfB Ginsheim
 der Sieger der Aufstiegsrunde zwischen den Verbandsliga-Vizemeistern 2016/17 zur Hessenliga:
 Spvgg. 03 Neu-Isenburg

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Nord, Mitte und Süd aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus Nord zuerst gegen den Süd-Vertreter spielte. Im zweiten Spiel trat der Mitte- gegen den Nord-Vertreter an. Im dritten Spiel empfing der Süd-Vertreter den Vizemeister der Mitte-Staffel.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Nord: SSV Sand
 Vizemeister der Verbandsliga Mitte: FSV Fernwald
 Vizemeister der Verbandsliga Süd: Türk Gücü Friedberg

|}

|}

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18